

Persone 
 Abele De Blasio – antropologo italiano
 Alfonso De Blasio – magistrato e politico italiano
 Bill de Blasio –  politico statunitense
 Carlo de Blasio – giornalista italiano
 Filippo de Blasio – giurista italiano
 Giuseppe de Blasio – giornalista italiano
 Luigi De Blasio Di Palizzi –  politico italiano
 Mino De Blasio –  poeta, saggista e giornalista italiano
 Tiberio De Blasio Di Palizzi – politico italiano
 Vincenzo De Blasio Di Palizzi – politico italiano

Altro 
 De Blasio –  famiglia nobile italiana
 Palazzo De Blasio –  edificio di Reggio Calabria